Либералната партия на Канада (; ) е центристка либерална политическа партия в Канада.

Основана през 1867 г., партията доминира в политическия живот на страната през целия XX век, когато управлява общо 69 години. Тя формира множество федерални правителства (1874 – 1878, 1896 – 1911, 1921 – 1930, 1935 – 1957, 1963 – 1979, 1980 – 1984, 1993 – 2006, 2015-).

В началото на XXI век Либералната партия изпада в тежка криза, отстъпвайки на 3-то място във федералните избори, изместена от лявоцентристката Нова демократическа партия.

Резултати от избори 
Парламентарни избори

Външни препратки 

  

Политически партии в Канада
Либерални партии
Основани в Канада през 1867 година